Obererbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Obererbach, Wallmerod – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Obererbach (Westerwald) – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz,